Mehring (Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Mehring (Mosel), een plaats in de Duitse deelstaat Rijnland-Palts

Personen met de achternaam Mehring
Franz Mehring, een Duits historicus, publicist en politicus